Дифференциальное включение — способ реализации требуемых параметров в схемотехнике.

Использование 
 Во входных каскадах УЗЧ;
 при включении операционных усилителей (ОУ) — одна из типовых схем включения,
 в USB.

См. также 
 Дифференциальный усилитель
 Дифференциальный сигнал

Примечания

Ссылки 
 Схемы включения ОУ: Дифференциальное включение операционных усилителей.
 Дифференциальное включение

Усилители (электроника)
Аналоговые системы
Базовые электронные узлы
Электронные схемы
Транзисторы
Радиоэлектроника
Схемотехника